Carrù, gemeente in Italië, regio Piëmont
Carro (Tortora), plaats in Italië, regio Calabrië